Байонет Sigma SA — крепление фотографических объективов, разработанное в начале 1990-х годов японской компанией «Сигма» для выпускаемых ею зеркальных автофокусных фотоаппаратов.

Байонет Sigma SA применяется на малоформатных плёночных зеркальных (серия SA), цифровых зеркальных (серия SD) и беззеркальных фотоаппаратах этой фирмы.

Механически байонет Sigma SA подобен байонету К, однако эти байонеты не совместимы механически: невозможно поставить объектив с байонетом SA на фотоаппарат с байонетом K, а объектив с байонетом KA и более поздний (с рычагом привода диафрагмы или контактами для автофокусировки) на фотоаппарат «Сигма». Различаются и рабочие отрезки: у байонета SA он составляет 44 мм, как у байонета Canon EF, в то время как у байонета К рабочий отрезок равен 45,5 мм.

Механические и электрические параметры контактов, протокол обмена данными между фотоаппаратом и объективом у байонета Sigma SA во многом повторяют таковые у байонета Canon EF. «Сигма» при создании собственного крепления использовала опыт производства объективов с байонетом EF для камер Canon EOS. Возможна переделка фотоаппаратов «Сигма» под байонет EF без вмешательства в электронику камеры, при этом объективы «Кэнон» сохраняют возможность автофокусировки, но оптическая стабилизация изображения (если она имеется) не работает.

Все плёночные зеркальные и цифровые зеркальные фотоаппараты «Сигма» с байонетом SA могут использовать (как правило, через переходник) объективы с ручной фокусировкой, не имеющие электрической связи между корпусом камеры и объективом.

В сентябре 2018 года Sigma объявила об альянсе с Leica и Panasonic. Все три фирмы переходят на байонет L от Leica, новых фотоаппаратов с использованием байонета SA Sigma выпускать не планирует, однако некоторое время по-прежнему будут выпускаться объективы для SA Sigma.

Фотоаппараты с байонетом Sigma SA

Объективы с байонетом Sigma SA 

Все автофокусные объективы для зеркальных фотоаппаратов, выпускавшиеся компанией «Сигма» с 1993 года, существуют в версии с байонетом Sigma SA.

Совместимость с другими типами крепления 
Объективы с байонетом Nikon F и с резьбовым крепленем M42 могут быть установлены на фотоаппараты с байонетом Sigma SA с помощью соответствующих адаптеров.

Объективы с байонетом КA могут быть установлены на фотоаппараты с байонетом Sigma SA после удаления рычага привода диафрагмы.

«Умельцы» самостоятельно переделывают объективы с креплением байонет F, Minolta AF и Canon FL на байонет Sigma SA и, наоборот, объективы Sigma SA устанавливают на камеры Nikon или на Leica R.

Сравнение с креплениями других производителей

Ссылки 

Фотоаппараты Sigma
Sigma
Байонеты